Das Wort ökonomisch steht für:
 auf die Wirtschaft bezogen
 auf die Wirtschaftswissenschaft bezogen
 wirtschaftlich, siehe Wirtschaftlichkeit
 auf den Haushalt seelischer Energie bezogen als Aspekt der Metapsychologie 

Siehe auch:
 Ökonomisches Prinzip
 Ökonomie (Begriffsklärung)
 Ökonom (Begriffsklärung)
 Ökonomik